Franz Schürer ist der Name folgender Personen:

* Franz Schürer (Politiker, 1900) (1900–1973), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat
 Franz de Paula Schürer (1822–1886), österreichischer Weingutsbesitzer und Politiker, Niederösterreichischer Landstagsabgeordneter